Mad World – singolo dei Tears for Fears del 1982
 Mad World – singolo di Michael Andrews del 2003, cover dell'omonimo brano dei Tears for Fears
 Mad World – singolo di Hardwell del 2015
 MadWorld – videogioco del 2009
 Mad World – film del 2016 diretto da Wong Chun